Carlota Joaquina Teresa Cayetana de Borbón y Borbón (en portugués Carlota Joaquina de Bourbon e Bourbon); (Aranjuez, 25 de abril de 1775 - Palacio de Queluz, 7 de enero de 1830) fue una Infanta de España por nacimiento, y reina de Portugal y de Brasil a través de su matrimonio con el rey Juan VI.

Nacimiento y matrimonio 
Carlota Joaquina fue la hija primogénita del rey Carlos IV de España y de su esposa, la princesa María Luisa de Parma. 

El 8 de mayo de 1785, con apenas diez años de edad, fue casada con el príncipe Juan de Portugal, segundo hijo de María I. Durante sus primeros años en Portugal, circularon muchos rumores en la corte que decían que Carlota Joaquina nunca podría llegar a tener hijos porque era muy débil, enfermiza y pequeña de estatura. Incluso se llegó a decir que la corte portuguesa iba a anular el matrimonio y a mandar a Carlota Joaquina de regreso a España para que el príncipe Juan pudiera casarse con otra princesa, aunque finalmente no sucedió así.

En 1788, al morir el heredero de la corona portuguesa José, Príncipe de Brasil, Juan pasó a ser el primero en la línea de sucesión. Por locura de la reina María, su madre, el príncipe Juan recibió la regencia del reino a partir de 1792. Con ello, Carlota Joaquina se convertía en princesa consorte-regente de Portugal. Este cambio en los acontecimientos convenía al carácter ambicioso y a veces violento de Carlota. En la corte de Lisboa se inmiscuiría frecuentemente en asuntos de estado, procurando influir en las decisiones de su marido. Las ambiciones de la española desagradaban a la nobleza portuguesa y llegaron a oídos del mismo pueblo; más aún, las desavenencias conyugales de Carlota Joaquina empezaron a tomar carácter político. Juan VI descubrió en 1806 que Carlota Joaquina urdía una revuelta palaciega para tomar el poder, por lo que la expulsó del Palacio Real de Mafra y la envió bajo libertad vigilada al palacio de Queluz, en las afueras de Lisboa.

En 1808 Juan VI dispuso la huida, rumbo a Brasil, de la familia real portuguesa; escapaban así de la invasión de Portugal por el ejército de Napoleón Bonaparte.  Arribados a Río de Janeiro instalaron allí la corte; esto, empero, no terminaría con las intrigas y ambiciones de Carlota Joaquina. 

Entre 1808 y 1812, Carlota Joaquina pretendió reemplazar a su hermano Fernando VII como regente de España en tanto durara la prisión de este y la usurpación del trono español por parte de José Bonaparte. Alegaba Carlota ser la única integrante de la familia de Carlos IV que no estaba apresada por los franceses. Su cercanía al virreinato del Río de la Plata provocó la creación de un partido carlotista en Buenos Aires, el cual pretendía valerse de Carlota Joaquina para conseguir la independencia del territorio del Río de la Plata, más tarde la Argentina. En efecto, Carlota Joaquina aspiraba también a aprovechar la invasión napoleónica de España para asegurarse un trono para sí misma en América del Sur; una vez más alegaba la prisión de su padre y hermano en Francia y acariciaba la ambiciosa idea de escapar a las limitaciones que le imponía su esposo portugués. 

En estos planes contaba con el apoyo del almirante Sidney Smith, comandante de la estación naval británica en el Atlántico Sur pero finalmente la interferencia de la diplomacia británica encabezada por Lord Strangford y la política expansionista de su esposo hicieron fracasar el proyecto. Juan VI determinó que, si su esposa era proclamada regente de España, entonces el propio rey portugués tendría derechos sobre el Virreinato del Río de la Plata como esposo de la regente. Esta insinuación de Juan VI hizo que el plan perdiera todo apoyo en Buenos Aires, donde no se deseaba caer bajo dominio portugués. Por otra parte, la ocupación francesa en España hacía que Gran Bretaña rechazara la existencia de una regente española en Buenos Aires en contraposición al restaurado Fernando VII.

En 1820, una revolución ocurrida en Oporto exigió la vuelta de la familia real portuguesa a la metrópoli. Juan VI y Carlota Joaquina regresaron a Portugal al año siguiente, pero su hijo y heredero Pedro de Braganza no sólo decidió quedarse en Brasil, sino que en 1822 proclamaba la independencia de dicho país asumiendo el trono como emperador Pedro I de Brasil. El rey Juan VI falleció súbitamente en marzo de 1826. Hay quienes creen que fue envenenado, sospechándose de la reina Carlota Joaquina o de su hijo Miguel, en una conspiración para ocupar el trono.

Carlota Joaquina falleció víctima de un cáncer de útero.

Descendencia 
De su matrimonio con Juan VI, Carlota Joaquina tuvo nueve hijos, a saber:
 María Teresa de Braganza (1793-1874), princesa de Beira, quien casó con su primo Pedro Carlos de Borbón, hijo del infante Gabriel de Borbón.  Casó en segundas nupcias con el infante Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente al trono de España. 
 Francisco Antonio de Braganza (1795-1801), príncipe de Beira y duque de Braganza.
 María Isabel de Braganza (1797-1818), que llegó a ser reina de España por matrimonio con Fernando VII, su tío materno. 
 Pedro IV, emperador de Brasil bajo el nombre de Pedro I, y rey de Portugal (1798-1834). 
 María Francisca de Braganza (1800-1834), casada con el infante Carlos María Isidro de Borbón, su tío.
 Isabel María de Braganza (1801-1876), fue regente del reino. Falleció soltera y sin descendencia. 
 Miguel de Braganza (1802-1866) tras usurpar el trono a su hermano. Finalmente él y sus descendientes partieron al exilio; Miguel abdicó para él y sus descendientes.
 María de la Asunción de Braganza (1805-1834), muerta soltera. 
 Ana de Jesús María de Braganza (1806-1857), casada en 1827 con Nuno José de Mendoça Rolim, marqués y posteriormente duque de Loulé. Su descendencia representa la línea dinástica constitucional heredera al trono de Portugal, bajo la jefatura del duque de Loulé, Pedro Folque de Mendoza.

Distinciones honoríficas 
 Dama (número dos) de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 21/04/1792).
 Gran maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal, 25/04/1804).
 Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal, 06/02/1818).
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada.(Archiducado de Austria, luego Imperio Austriaco)

Ancestros

Véase también 
 Carlotismo
 Provincia Cisplatina
 Carlos Federico Lecor

Referencias

Bibliografía 
 A. Lázaro, La Menina - Retrato de Dona Carlota Joaquina nas Cartas Familiares - Viagem ao interior da Corte Portuguesa (1785-1790), Lisboa, Chiado Editora, 2011.
 J. Dantas, Carlota Joaquina, Lisboa, Portugal-Brasil, s. f.
 C. de Silva, Doña Carlota Joaquina: chronica episodica, Lisboa, Imprenta Lucas & C.ª, s. f.
 G. Pla, Certamen poé­tico que en acorde de emulación las dos Musas Calliope y Terp­sichore por el mutuo consorcio del Serenissimo Sr. D. Juan In­fante de Portugal con la Sereníssima Sra. D.ª Carlota Joaquina Infanta de España, Madrid, Antonio Muñoz del Valle, 1785.
 J. M. Rubio Esteban, La infanta Carlota Joaquina y la polí­tica de España en América (1808-1812), Madrid, Imprenta de Estanislao Maestre, 1920.
 M. Godoy, Memorias del Príncipe de la Paz, Madrid, Atlas, 1950 (Biblioteca de Autores Espa­ñoles).
 A. Muriel, Historia de Carlos IV, Madrid, Atlas, 1956 (Biblioteca de Autores Españoles).
 J. V. Serrao, Història de Portugal, VI. O Despotismo Iluminado (1750-1897) y VII. A instauraçao do liberalismo (1807-1832), [Povoa de Varzim], Verbo, 1977-2000.
 C. Seco Serrano, Godoy, el hombre y el político, pról. de M. Artola Gallego, Madrid, Espasa Calpe, 1978.
 S. M. Pereira, D. Carlota Joaquina e os “Espelhos de Clio”: actuaçao política e figuraçoes historiográficas, Lisboa, Li­bros Horizonte, 1999.
 M. V. López Cordón, M. A., Pérez Samper y M. T. Martínez de Sas, La Casa de Borbón. Fami­lia, corte y política, Madrid, Alianza, 2000, 2 vols.
 E. la Pa­rra López, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002.

Enlaces externos 
 Carlota Joaquina de Borbón

Nacidos en Aranjuez
Fallecidos en Sintra
Casa de Borbón en España
Infantas de España por nacimiento
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Grandes maestres de la Orden de la Reina Santa Isabel (Reino de Portugal)
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Duquesas consortes de Braganza